Psychikó kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Psychikó (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Psychikó (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar